Bucentaur bezeichnet:

 Bucentaur (Mythologie), Mischwesen aus Stier und Mensch in der griechischen Mythologie
 Bucentaur (Schiff, 1665), ein bayerisches Prunkschiff
 Bucentaur (Schiff, 1719), ein sächsisches Prunkschiff
 Bucintoro, der Name der venezianischen Staatsgaleeren
 Bucentaure (Schiff, 1803), ein 80-Kanonen-Linienschiff der Tonnant-Klasse der französischen Marine (1804–1805)